Pippo ist der Ruf- bzw. Spitzname folgender Personen:

 Pippo Baudo (* 1936), italienischer Entertainer und Moderator
 Giuseppe Calò (* 1931), italienischer Mafioso
 Manrico Ducceschi (1920–1948), italienischer Partisanenführer
 Giuseppe Fava (1925–1984), italienischer Schriftsteller und Dramatiker
 Pippo Franco (* 1940), italienischer Musiker und Schauspieler
 Filippo Inzaghi (* 1973), italienischer Fußballspieler
 Pippo Pollina (* 1963), italienischer Liedermacher und Musiker
 Filippo Pozzato (* 1981), italienischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Piippo
 Pipo
 Piepho
 Pippo Spano, Novelle von Heinrich Mann